La casa de Durin (Durin's folk en el original inglés) es una casa nobiliaria ficticia que pertenece al legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien y cuya historia es narrada principalmente en los apéndices de la novela El Señor de los Anillos. Fue fundada por el enano Durin I, cuyos descendientes ocuparían el cargo de soberano en los reinos de Khazad-dûm y Erebor, así como de las Colinas de Hierro. Al linaje completo de Durin se le conoce como los enanos barbiluengos (Longbeards en el original inglés).

Historia 
Fue fundada por Durin I el Inmortal, el mayor de los siete enanos que fueron creados por el vala Aulë. Este enano vivió en las cuevas existentes bajo el lago Kheled-zâram, en las Montañas Nubladas, y en este lugar fue donde más tarde se crearía el reino de Khazad-dûm. Durante las Primera y Segunda Edades del Sol nacieron cuatro herederos muy parecidos a él, tanto que les bautizaron con el mismo nombre y los enanos decían que eran el mismo Durin I reencarnado.

Fue durante el reinado de Durin VI, acontecido a mediados de la Tercera Edad del Sol, cuando los enanos de Khazad-dûm despertaron a un balrog en las profundidades de Khazad-dûm. El rey fue asesinado por la criatura y poco después le ocurrió lo mismo a su hijo Náin I, lo que llevó a la ruina del reino y a su abandono por parte de los enanos. No obstante esto no supuso el fin de la casa de Durin, pues el príncipe Thráin había logrado huir hacia el norte de la Tierra Media con una parte de su pueblo y en Erebor fundó un nuevo reino.

Árbol genealógico

Véase también

Referencias

Bibliografía